The covers (también conocido como The covers, tributo a las estrellas) fue un programa de televisión chileno creado y emitido por el canal Mega. y co-producido por Secuoya Chile. En él, un conjunto de concursantes famosos debían caracterizarse como un artista determinado e interpretar una de sus canciones, imitando lo mejor posible al cantante original del que se trate, tanto en movimientos como en voz. Fue estrenado el 6 de agosto de 2021 y fue presentado por Karla Constant.

Mecánica del programa

Casting 
Durante las primeras seis galas, los participantes deberán demostrar cada semana ser los mejores cantando e imitando a cantantes reales que le son asignados previamente.

Tras sus actuaciones, el jurado presente valora a los concursantes y selecciona al mejor de la semana. Junto a ello, elimina a cuatro concursantes de forma directa.

Por último, tres participantes (no eliminados directamente) vuelven a presentarse ante el jurado imitando a un cantante diferente del inicial para que, finalmente, el jurado decida seleccionar a dos y eliminar a uno.

Clasificatorias 
Durante la gala siete y ocho, los 18 mejores participantes deberán demostrar ser los mejores realizando el tributo de sus cantantes favoritos. 

Tras sus actuaciones, el jurado valora a los concursantes y selecciona al mejor de la semana. Junto a ello, elimina a quien tuvo el peor desempeño.

Duelos 
Durante esta etapa, los mejores participantes deberán enfrentarse en duelos, donde demostrarán ser los mejores realizando el tributo de sus artistas.

Tras sus actuaciones, el jurado valora a los concursantes y selecciona al ganador del duelo. Por su parte, el perdedor pasará a la "Gala de eliminación" de esta etapa. Una vez presentados todos los duelos, el jurado elige al mejor la gala, entre los ganadores de los duelos. Por su parte, en la "Gala de eliminación" se eliminan a los dos peores tributos.

Cuartos de final 
Durante esta etapa, los mejores participantes deberán enfrentarse entre sí, donde demostrarán ser los mejores realizando el tributo de sus artistas.

Tras sus actuaciones, el jurado valora a los concursantes y selecciona al ganador de la gala. Por su parte, los tres peores serán nominados y pasarán a la "Gala de eliminación" de esta etapa. Una vez que se presentan los tres peores tributos, el jurado elegirá al eliminado del capítulo.

Repechaje 
Durante esta etapa, diez participantes eliminados deberán enfrentarse en duelos, donde demostrarán ser los mejores realizando el tributo de sus artistas.

Tras sus actuaciones, el jurado valora a los concursantes y selecciona al ganador del duelo. Por su parte, el perdedor quedará automáticamente eliminado. Los ganadores de cada duelo pasarán a una segunda etapa donde el jurado seleccionará a los dos mejores para que regresen al programa.

Semifinal y final 
Durante esta etapa, los mejores participantes deberán enfrentarse entre sí, donde demostrarán ser los mejores realizando el tributo de sus artistas.

Tras sus actuaciones, el jurado valora a los concursantes y selecciona al ganador de la gala. Por su parte, los tres peores serán nominados y pasarán a la "Gala de eliminación" de esta etapa. Una vez que se presentan los tres peores tributos, el jurado elegirá al eliminado del capítulo.

Equipo

Temporadas

The covers (2021) 
 6 de agosto de 2021 – 7 de noviembre de 2021.
Esta es la primera edición de este nuevo concurso de talentos que Mega pone en marcha. Un grupo de famosos imitan a cantantes consagrados que les son asignados gala tras gala.

Participantes

Tabla de estadística 

<small>
Cuartos de final / Semifinales
 Inmune de la gala.
 Ganador(a) de la gala.
 Clasificado a la siguiente etapa.
 Participante que es nominado, enfrentándose a la zona de riesgo y es salvado por el jurado.
 Eliminado de la gala.

<small>
Duelos
 Ganador(a) de la gala de duelos y clasificado a la siguiente etapa.
 Clasificado a la siguiente etapa, tras ganar el duelo.
 Participante que pierde el duelo y pasa a la gala de eliminación.
 Participante que se enfrenta a la gala de eliminación y es escogido como mejor tributo por el jurado
 Participante que se enfrenta a la gala de eliminación y es salvado por el jurado.
 Participante que se enfrenta a la gala de eliminación y es salvado por el jurado en última instancia.
 Eliminado tras el duelo de eliminación.

<small>
Clasificatorias
 Ganador(a) de la gala y clasificado a la siguiente etapa.
 Clasificado directamente a la siguiente etapa.
 Participante en riesgo de eliminación, pero clasificado a la siguiente etapa. 
 Eliminado tras el duelo de eliminación.
 Abandona la competencia.

Casting
 Ganador(a) de la gala y clasificado a la siguiente etapa.
 Clasificado a la siguiente etapa, tras ser salvado en el duelo de eliminación.
 Clasificado al duelo de eliminación.
 Eliminado tras el duelo de eliminación.
 Eliminado directamente en la primera decisión.

Episodios y audiencias

The covers: Especial Halloween (2021) 
 31 de octubre de 2021.
Con motivo de las fiestas de Halloween y en vista del éxito de The covers, Mega decidió emitir un especial con algunos de los concursantes de la primera edición, llevando la misma mecánica que las últimas galas. El participante ganador obtuvo un premio que fue donado a una fundación.

Participantes

Tabla de estadística 
<center>
{| class="wikitable" style="font-size:80%; width:45%; margin:auto;"
|-
!style="width: 25%;"|Participante
! Duelos
!colspan=2| Semifinal
!colspan=2| Final
|-
! Francesca 
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvada
| style="background:DeepSkyBlue"|<center> Inmune
| style="background:#00A86B"|<center> Ganadora
| style="background:SandyBrown"|<center> Nominada
| style="background:gold"|<center> 1º Lugar
|-
! Santiago
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvado
| style="background:#00A86B"|<center> Ganador
| style="background:DeepSkyBlue"|<center> Inmune
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvado
| style="background:silver"|<center> 2º Lugar
|-
! Karen
| style="background:Lightblue"|<center> Salvada
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvada
| style="background:SandyBrown"|<center> Nominada
| style="background:#00A86B"|<center> Ganadora
| style="background:#cc9966"|<center> 3º Lugar
|-
! Camila
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvada
| style="background:SandyBrown"|<center> Nominada
| style="background:SandyBrown"|<center> Nominada
| style="background:antiquewhite"|<center> 4º Lugar
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|-
! Willy
| style="background:Lightblue"|<center> Salvado
| style="background:SandyBrown"|<center> Nominado
| style="background:red"|<center> Eliminado
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|-
! Koke
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvado
| style="background:red"|<center> Eliminado
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|-
! Paloma
| style="background:red"|<center> Eliminada
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|-
! Patricio
| style="background:red"| Eliminado
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|}

Episodios y audiencias

The covers: La Revancha (2021) 
 5 de noviembre de 2021.
Con motivo de la previa a la gran final de la primera temporada y en vista del éxito de The covers, Mega decidió emitir un especial con algunos de los ex concursantes, llevando la misma mecánica que las últimas galas. El participante ganador obtuvo un premio que fue donado a una fundación.

Participantes

Tabla de estadística 
<center>
{| class="wikitable" style="font-size:80%; width:45%; margin:auto;"
|-
!style="width: 25%;"|Participante
! Duelos
!colspan=2| Semifinal
!colspan=2| Final
|-
! Amaya
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvada
| style="background:#00A86B"|<center> Ganadora
| style="background:Lightblue"|<center> Salvada
| style="background:SandyBrown"|<center> Nominada
| style="background:gold"|<center> 1º Lugar
|-
! Piamaría
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvada
| style="background:DeepSkyBlue"|<center> Inmune
| style="background:#00A86B"|<center> Ganadora
| style="background:SandyBrown"|<center> Nominada
| style="background:silver"|<center> 2º Lugar
|-
! Matías
| style="background:Lightblue"|<center> Salvado
| style="background:Lightblue"|<center> Salvado
| style="background:SandyBrown"|<center> Nominado
| style="background:#00A86B"|<center> Ganador
| style="background:#cc9966"|<center> 3º Lugar
|-
! Mario
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvado
| style="background:SandyBrown"|<center> Nominado
| style="background:SandyBrown"|<center> Nominado
| style="background:antiquewhite"|<center> 4º Lugar
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|-
! Francisca
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvada
| style="background:SandyBrown"|<center> Nominada
| style="background:red"|<center> Eliminada
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|-
! Betsy
| style="background:Lightblue"|<center> Salvada
| style="background:red"|<center> Eliminada
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|-
! Marcelo
| style="background:red"|<center> Eliminado
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|-
! Julio
| style="background:red"| Eliminado
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|}

Episodios y audiencias

The covers 2 (2021-2022) 
 12 de noviembre de 2021 – 17 de abril de 2022.
Tras el éxito de la primera temporada, Mega decidió poner en marcha una segunda temporada del concurso de talentos. Con tal objetivo, reclutó a un nuevo grupo de famosos para que imiten a cantantes consagrados que les son asignados gala tras gala.

Participantes

Tabla de estadística 
<div style="overflow-x:auto;">
</div>

Episodios y audiencias

The covers: Teletón (2021) 
 4 de diciembre de 2021.
Con motivo de la Teletón 2021, Mega decidió emitir un especial con algunos de los ex concursantes en un segmento del programa, llevando la misma mecánica que las últimas galas. El participante ganador obtuvo un premio simbólico.

Participantes

Tabla de estadística 
<center>
{| class="wikitable" style="font-size:80%; width:45%; margin:auto;"
|-
!style="width: 25%;"|Participante
! Duelos
! Semifinal
! Final
|-
! María José
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvada
| style="background:Lightblue"|<center> Salvada 
| style="background:gold"|<center> 1º Lugar
|-
! Renata
| style="background:Lightblue"|<center> Salvada 
| style="background:SandyBrown"|<center> Nominada
| style="background:silver"|<center> 2º Lugar
|-
! Andrés
| style="background:Lightblue"|<center> Salvado
| style="background:#00A86B"|<center> Ganador
| style="background:#cc9966"|<center> 3º Lugar
|-
! Piamaría
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvada
| style="background:Lightblue"|<center> Salvada 
| style="background:antiquewhite"|<center> 4º Lugar
|-
! Sofía
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvada
| style="background:Lightblue"|<center> Salvada 
| style="background:red"|<center> 5º Lugar
|-
! Cristián
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvado  
| style="background:red"|<center> Eliminado
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|-
! Carolina
| style="background:Greenyellow"|<center> Salvada
| style="background:red"|<center> Eliminada
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|-
! Yamila
| style="background:red"|<center> Eliminada
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|-
! Jordan
| style="background:red"|<center> Eliminado
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|-
! Nacho Pop
| style="background:red"| Eliminado
| style="background: none repeat scroll 0% 0% gray;" colspan=15|
|}

Episodios y audiencias

Palmarés

Temporadas normales

Ediciones especiales

Audiencias

Temporadas normales

Ediciones especiales

Véase también 
 Tu cara me suena
 Yo soy
 ¿Quién es la máscara? (Chile)

Referencias

Enlaces externos 

Programas de televisión de Mega
Programas de televisión iniciados en 2021
Televisión de Chile en 2021
Televisión de Chile en 2022